Xinwei bezeichnet:

 Xinwei (Beiliu) (新圩镇), Großgemeinde der Stadt Beiliu im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Xinwei (Binyang) (新圩镇), Großgemeinde im Kreis Binyang im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Xinwei (Deqing) (新圩镇), Großgemeinde im Kreis Deqing in der chinesischen Provinz Guangdong
 Xinwei (Hua’an) (新圩镇), Großgemeinde im Kreis Hua’an in der chinesischen Provinz Fujian
 Xinwei (Huiyang) (新圩镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Huiyang in der chinesischen Provinz Guangdong
 Xinwei (Lanshan) (新圩镇), Großgemeinde im Kreis Lanshan in der chinesischen Provinz Hunan
 Xinwei (Lingshan) (新圩镇), Großgemeinde im Kreis Lingshan im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Xinwei (Mengshan) (新圩镇), Großgemeinde im Kreis Mengshan im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Xinwei (Qingyuan) (新圩镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Qingyuan in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Xinwei (Raoping) (新圩镇), Großgemeinde im Kreis Raoping in der chinesischen Provinz Guangdong
 Xinwei (Xiang’an) (新圩镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xiang’an in der chinesischen Provinz Fujian
 Xinwei (Xingning) (新圩镇), Großgemeinde der Stadt Xingning n in der chinesischen Provinz Guangdong
 Xinwei (Xintian) (新圩镇), Großgemeinde im Kreis Xintian in der chinesischen Provinz Hunan
 Xinwei (Yangxi) (新圩镇), Großgemeinde im Kreis Yangxi in der chinesischen Provinz Guangdong
 Xinwei (Guanyang) (新圩乡), Gemeinde im Kreis Guanyang im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Xinwei (Xincheng) (新圩乡), Gemeinde im Kreis Xincheng im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Xinwei (Pingfang) (新伟街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Pingfang in der chinesischen Provinz Heilongjiang